Mesadactylus (лат., буквально — «палец из месы») — род птерозавров из киммериджского — титонского ярусов верхнеюрской формации Моррисон, штат Колорадо, США. Название роду дали в 1989 году Джеймс Дженсен и Кевин Падиан. Единственный описанный вид — Mesadactylus ornithosphyos.

Классификация 
Голотипом является BYU 2024, сложный крестец из семи крестцовых позвонков, показывающий уникальное — для птерозавра — полное слияние остистых отростков крестцовых позвонков в единый гребень, черту, как отмечено в видовом эпитете, свойственную птицам, что побудило Дженсена изначально причислить кость птице, Palaeopteryx.

Прочие связанные с таксоном ископаемые останки включают кости передних конечностей, плечевой пояс, позвонки (в том числе шейные и крестцовые) и бёдра. В 2004 году был описан дополнительный материал, включая неполную черепную коробку. В публикации 2006 года авторы предположили, что более крупный «современник» Kepodactylus может быть тем же животным, несмотря на небольшие различия.

Дженсен и Падиан классифицировали Mesadactylus как птеродактилоида. В 2007 году Кристофер Беннет утверждал, что голотип и дополнительный материал принадлежат разным формам, и что, в то время как последний действительно принадлежит какому-то птеродактилоиду, сложный крестец принадлежит представителю семейства анурогнатид.

Примечания 

Рамфоринхи
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1989 году
Фоссилии из юрских отложений США